Die Everbright Securities International Hong Kong Squash Open 2022 fanden vom 28. November bis 4. Dezember 2022 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Nachdem das Turnier mehrfach ausgefallen war, unter anderem aufgrund der COVID-19-Pandemie, wurde das Turnier erstmals seit 2018 ausgetragen. Sieger der damaligen Austragung waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Joelle King bei den Damen. Im Wettbewerb der Herren setzte sich im Finale Mostafa Asal gegen Diego Elías mit 6:11, 6:11, 12:10, 11:9 und 11:4 durch, während Hania El Hammamy den Titel der Damen gewann. Sie besiegte im Endspiel Nour El Sherbini mit 15:13, 9:11, 11:3, 8:11 und 11:9.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Wong Chi-Him und Tang Ming-Hong bei den Herren sowie Ching Hei-Fung und Cheng Nga-Ching bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 170.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23